Дискография японской метал-группы X Japan включает 5 студийных альбомов, 6 концертных альбомов, 11 сборников, 23 сингла, 22 видеоальбома, 1 альбом ремиксов и 1 саундтрек.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Концертные альбомы

Ремиксы

Сборники

Various artists compilations

Примечания 

X Japan
X Japan